Drancourt ist der Familienname folgender Personen:

 Ernest Grenet-Dancourt (1853–1913), französischer Schriftsteller und Dramatiker
 Michel Drancourt (1928–2014), französischer Journalist und Wirtschaftswissenschaftler
 Pierre Drancourt (* 1982), französischer Radrennfahrer